Суперкубок Китаю з футболу 1999  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 березня 2000 року між чемпіоном і володарем кубка Китаю клубом Шаньдун Лунен Тайшань та віце-чемпіоном Китаю клубом Ляонін.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матчі на goalzz

1999
Китай
Березень 2000
2000 у китайському спорті